Гран-при Монако 1968 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 26 мая 1968 года на трассе Монте-Карло.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 The Official Formula 1 Website 

Гран-при Монако